Post-Nuke – konwencja w literaturze
 Post-Nuke – komiks internetowy
 PostNuke – system zarządzania treścią, często omyłkowo nazywany Post-Nuke